Чёрный агути () — вид грызунов рода агути семейства агутиевые. Найден в Венесуэле, Эквадоре, Колумбии и Бразилии. Чёрный агути — единственное животное, зубы которого достаточно остры, чтобы разгрызть жесткую оболочку бразильского ореха. Другие похожие грызуны, к примеру, морские свинки, на это неспособны.

Примечания

Ссылки 
 John F. Eisenberg and Kent H. Redford, 2000. Mammals of Neotropics: Ecuador, Bolivia and Brazil.

Агутиевые
Животные, описанные в 1832 году
Млекопитающие Южной Америки